Compagnie des mines de la Lys-Supérieure#Travaux de la Société Podevin
Brasserie Podevin
Anaïs Podevin, nageuse française